Myanmarische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Myanmarische Fußballnationalmannschaft der Männer
 Myanmarische Fußballnationalmannschaft der Frauen
 Myanmarische Fußballnationalmannschaft (U-17-Junioren)
 Myanmarische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer)
 Myanmarische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer)